Grammy Award para Best Traditional R&B Vocal Performance é uma das categorias do Grammy Awards, uma cerimónia estabelecida em 1958 e originalmente denominada como Gramophone Awards, concedido para os artistas de gravação de obras de qualidade nos álbuns do gênero musical "R&B". As várias categorias são apresentadas anualmente pela National Academy of Recording Arts and Sciences dos Estados Unidos em "honra da realização artística, proficiência técnica e excelência global na indústria da gravação, sem levar em conta as vendas ou posições nas tabelas musicais".

Esta categoria é diferente de Best Female R&B Vocal Performance e Best Male R&B Vocal Performance, que foram ambos premiados entre 1968 a 2011. Entre 1999 e 2002, este prêmio era originalmente conhecido como Best Traditional R&B Vocal Album. Ela foi renomeada em 2003, sendo premiado como Best Traditional R&B Vocal Performance. A partir de 2012, o prêmio será conhecido como "Best Traditional R&B Performance".

A cantora Aretha Franklin detém o recorde de mais vitórias, com duas. A canção "At Last" é a única a ganhar o prêmio em diferentes anos, com artistas diferentes, originalmente cantado por Etta James a canção foi remastirizada em 2001 pela Gladys Knight, sendo vencedora do prêmio em 2002. Em 2008 a canção novamente foi regravada, agora pela cantora Beyoncé Knowles para a trilha sonora do filme Cadillac Records ganhando o prêmio em 2010.

Vencedores

Ver também
 Top R&B/Hip-Hop Albums
 Hot R&B/Hip-Hop Songs

Ligações externas 
Site oficial do Grammy Awards

Traditional R&B Performance
R&B